Muńcuł – góra w Beskidzie Żywieckim
 Rezerwat przyrody Muńcoł – rezerwat obejmujący stoki masywu powyższego Muńcuła i Kotarza